Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 71 матч в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 2
 Поражений: 3
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 33
 Очков пропущено: 34

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 121

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 136

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 110

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 11
 Поражений: 19
 Процент побед: 36.67
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 157

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 147
 Очков пропущено: 82

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 4
 Очков пропущено: 0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Балтимор Ориолс
МЛБ в сезоне 1995